Optat est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Optat est un prénom masculin désuet.

Optat peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Optat († 304), un des dix-huit martyrs de Saragosse.
 Optat d'Auxerre († ?),  d'Auxerre de 530 à 532.  
 Optat, évêque d'Antibes (573-585)
 Optat de Milève († ?), évêque de Milève en Algérie ; fêté localement le 4 juin.
 Optat de Timgad (fin du ), évêque donatiste de Timgad en Algérie.

Autres personnalités portant ce nom ou ce prénom 
 Félix Optat Milet, un céramiste.

Références 

Homonymie de saints chrétiens